Ожогинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ожогинский сельсовет — в Шатровском районе Курганской области.
 Ожогинский сельсовет — в Воловском районе Липецкой области.